Această pagină este o listă a celor 87 de comitate din statul Minnesota.

Referințe 

 
Comitate
Minnesota